Big Alinchak ist die Bezeichnung von:
 Big Alinchak Bay, eine Bucht im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)
 Big Alinchak Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)

Siehe auch:
 Little Alinchak